Roberto Carlos (ur. 1941) – brazylijski piosenkarz
 Roberto Carlos (ur. 1973) – brazylijski piłkarz
 Roberto Carlos (ur. 1982) – hiszpański piłkarz